1279 км, 1279!-й киломе́тр — топоним в пост-СССР России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 Казарма 1279 км — населённый пункт в составе Куединского муниципального округа в Пермском крае.
 1279 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Пермском крае. Код 258041.
 1279 км — остановочный пункт участка Кинель — Чишмы Куйбышевской железной дороги в Оренбургской области. Код 659457.
 1279 км — остановочный пункт участка Акбаш — Чишмы Куйбышевской железной дороги в Республике Татарстан. Код 648683.